Бенратская Рейнская равнина () — природно-территориальный (ландшафтный) комплекс 5-го порядка в Германии с классификационным номером 551.11 (земля Северный Рейн-Вестфалия, у города Дюссельдорф).

Географическое положение 

Природно-территориальный комплекс (ПТК) "Бенратская Рейнская равнина" выделен на карте №№ 108-109 масштаба 1:200 000 (Дюссельдорф-Эркеленц) в 1963 году. Он обозначен под номером 551.11. В свою очередь, изданию карты предшествовали ландшафтно-географические изыскания, изложенные в многотомном труде "Справочник по естественно-географическому делению Германии". Непосредственно полевые и камеральные работы на этом участке проводил географ Кёльнского университета Карлхайнц Паффен с помощниками Адольфом Шюттлером и Генрихом Мюллером-Мини.

В эту территорию включены административные районы южного Дюссельдорфа (Химмельгайст, Иттер, Хольтхаузен, Эллер, Райсхольц, Хассельс, Бенрат (он занимает центральное положение в ПТК, отсюда и название природно-территориального комплекса), Гарат, Хеллерхоф), город Монхайм на Рейне и западные части городов Лангенфельд и Хильден.

Все границы имеют чёткие природные рубежи, за исключением небольшого северного участка внутри Дюссельдорфа. На севере, в пределах Дюссельдорфа, Бенратская Рейнская равнина граничит с природно-территориальным комплексом 575.30 (Дюссельдорфско-Дуйсбургская Рейнская равнина). На западе и юге граница проходит с ПТК 551.21 (Рейнская пойма Дормагена). Здесь же, на юге, небольшой участок граничит с ПТК 550.11 (Устье Вуппера). Весь восток Бенратской Рейнской равнины граничит с ПТК 550.12 (Средние террасы Хильдена).

Геология и рельеф 
В основу выделения природно-территориального комплекса "Бенратская Рейнская равнина" положен геолого-геоморфологический принцип. ПТК соответствует 1-й (молодой) надпойменной террасе Рейна, сформированной примерно 11-10 тысяч лет назад, во время отступления в Скандинавию последнего европейского (Вюрмского) ледникового покрова. Бенратская Рейнская равнина имеет чёткие уступы в рельефе, по которым она граничит как с регулярно затопляемой поймой Рейна (ПТК 551.21), так и с более высокой 1-й (старой) надпойменной террасой Рейна (ПТК 550.12), сформированной ранее (12-11 тысяч лет назад).

Рейнские речные отложения ПТК (пески, гравий, галька, суглинки, торф) подстилаются морскими хорошо отсортированными песками верхнего олигоцена. В толще речных отложений встречаются прослойки пемзы, оставленные активно извергавшимся супервулканом, на месте которого сейчас находится кальдера озера Лаах.

На Бенратской Рейнской равнине были заложены многие карьеры по добыче песчано-гравийно-галечных смесей, которые послужили основой для возрождения разрушенных войной Дюссельдорфа и его городов-спутников.

Слегка холмистый, преимущественно плоский рельеф равнины привёл к значительной плотности населения и вся западная прирейнская часть ПТК является одной урбанизированной территорией. Эти же преимущества рельефа способствовали транспортному освоению территории. Здесь проложена скоростная пассажирская многопутная железная дорога, соединяющая Дюссельдорф с Кёльном. Здесь же проходит полотно автобана А 59, соединяющего Дюссельдорф с Леверкузеном.

Климат и внутренние воды 
Согласно классификации климатов Кёппена, климат Бенрата и ПТК в целом является умеренным морским (Cfb). За год в среднем выпадает значительное количество осадков (более 800 мм) и никогда не бывает сухих сезонов. Средняя годовая температура приземного слоя воздуха составляет + 10.1°С. Средняя температура самого холодного месяца года (января) положительная, поэтому природно-территориальный комплекс характеризуется как правило бесснежной зимой и круглогодичной (частично ограниченной) вегетацией растительного покрова. Листопадные растения на зиму сбрасывают листву. В целом зима прохладная с высокой влажностью воздуха, весна затяжная до июня, лето тёплое и короткое, осень затяжная до середины декабря.

Водная сеть представлена небольшими ручьями, пересекающими ПТК в направлении к Рейну. Они прорезали в ровной поверхности равнины небольшие лощины. Среди ручьёв выделяются Иттер, Галькхаузер Бах, Урденбахер Альтрайн и Гаратер Мюленбах. Все эти водотоки расположены в северной половине ПТК. В его южной части крупных ручьёв нет.

Озёр достаточно много и практически все имеют искусственное происхождение, заполнившими отработанные карьеры по добыче песка и гравия. Все они закрыты для свободного посещения и используются для платного отдыха и вылова рыбы. Из наиболее крупных можно назвать Монхаймер Баггерзее и Гросер Лаахер Зее.

Почвы, растительность и животный мир 
Выделены два типа почв, сформировавшихся на 1-й (молодой) надпойменной террасе Рейна. Наиболее распространённой является лёссовая коричневая, называемая здесь парабраунэрде. В лесах распространены подзолистые почвы. Изредка встречаются болотно-глеевые почвы. Общая мощность почвенного слоя не превышает 1.5 метра.

До того, как хозяйственная деятельность людей вмешалась в естественное равновесие природной среды, ландшафт Бенратской Рейнской равнины представлял из себя сплошной лесной покров, богатый видовым разнообразием. К настоящему времени от естественных лесов остались ограниченные участки, а основная территория занята или городскими постройками, или распаханными сельскохозяйственными угодьями. Часть территории занята рудеральной флорой (вдоль рельсовых путей или у складских помещений). В идеальном состоянии территория могла быть представлена двумя типами растительного покрова: в западной части, ближе к Рейну — буковыми лесами с травяной подстилкой, а в восточной части — дубово-грабовыми лесами с редким травяным покровом из звездчатки.

В лесах, протягивающихся узкой цепью от Эллера до Лангенфельда обитают крупные животные, например косули и дикие кабаны, привыкшие жить посреди человеческого сообщества. Свободно чувствуют себя здесь и водоплавающие: белые и чёрные лебеди, дикие гуси и утки.

Охрана природы 
Несмотря на высокую плотность населения и значительную хозяйственную деятельность на Бенратской Рейнской равнине выделено шесть крупных природоохранных территорий, которые можно назвать условно заповедными, поскольку здесь разрешено находиться людям (туризм) и в определённых ограниченных рамках заниматься сельским или лесным хозяйством.

Кроме этого, под защитой государства находятся десятки биотопов, охраняемые аллеи вдоль дорог и улиц, а также отдельные очень старые или исторические деревья.

См. также 
 Экологическая проблема Бенрата

Примечания

Ссылки 

 Schlosspark Benrath (Дворцовый парк Бенрат). Часть 1. Осень Видеофильм.
 Schlosspark Benrath (Дворцовый парк Бенрат). Часть 2. Рождественские дни. Видеофильм.
 Schlosspark Benrath (Дворцовый парк Бенрат). Часть 3. Зима: снежные ландшафты. Видеофильм.

Нижнетеррасовая равнина правобережья Рейна
Природа Бенрата
Природа Хильдена
Природа Монхайма на Рейне